Potschinki (russisch ) ist der Name folgender ländlicher Siedlungen in Russland:
 Potschinki (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Potschinki (Jaroslawl, Bolschoje Selo), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Bolschoje Selo
 Potschinki (Jaroslawl, Jaroslawl, Melenki), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Меленковский
 Potschinki (Jaroslawl, Jaroslawl, Rjutnewo), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Рютневский
 Potschinki (Jaroslawl, Jaroslawl, Schirinje), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Schirinje
 Potschinki (Jaroslawl, Nekous), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous
 Potschinki (Jaroslawl, Pereslawl), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Pereslawl
 Potschinki (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Potschinki (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Potschinki (Moskau, Jegorjewsk), in der Oblast Moskau, Rajon Jegorjewsk
 Potschinki (Moskau, Moschaisk), in der Oblast Moskau, Rajon Moschaisk
 Potschinki (Moskau, Noginsk), in der Oblast Moskau, Rajon Noginsk
 Potschinki (Moskau, Podolsk), in der Oblast Moskau, Rajon Podolsk
 Potschinki (Moskau, Ramenskoje), in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Potschinki (Moskau, Schachowskaja), in der Oblast Moskau, Rajon Schachowskaja
 Potschinki (Moskau, Schatura), in der Oblast Moskau, Rajon Schatura
 Potschinki (Moskau, Solnetschnogorsk), in der Oblast Moskau, Rajon Solnetschnogorsk
 Potschinki (Moskau, Stupino, Chatun), in der Oblast Moskau, Rajon Stupino, Landgemeinde Chatun
 Potschinki (Moskau, Stupino, Sitne-Schtschelkanowo), in der Oblast Moskau, Rajon Stupino, Landgemeinde Sitne-Schtschelkanowo
 Potschinki (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Potschinki (Nischni Nowgorod, Kowernino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Kowernino
 Potschinki (Nischni Nowgorod, Schatki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Schatki
 Potschinki (Nischni Nowgorod, Wosnessenskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Wosnessenskoje
 Potschinki (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Potschinki (Perm), in der Region Perm
 Potschinki (Pskow, Kunja), in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Potschinki (Pskow, Loknja), in der Oblast Pskow, Rajon Loknja
 Potschinki (Pskow, Nowosokolniki), in der Oblast Pskow, Rajon Nowosokolniki
 Potschinki (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Potschinki (Tula, Gribojedowo), in der Oblast Tula, Rajon Kurkino, Landgemeinde Gribojedowo
 Potschinki (Tula, Samarki), in der Oblast Tula, Rajon Kurkino, Landgemeinde Samarki
 Potschinki (Twer, Kalininski), in der Oblast Twer, Rajon Kalininski
 Potschinki (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Potschinki (Twer, Rschew, Pobeda), in der Oblast Twer, Rajon Rschew, Landgemeinde Pobeda
 Potschinki (Twer, Rschew, Tschertolino), in der Oblast Twer, Rajon Rschew, Landgemeinde Tschertolino
 Potschinki (Twer, Sandowo), in der Oblast Twer, Rajon Sandowo
 Potschinki (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Potschinki (Wladimir), in der Oblast Wladimir